„Po prostu” – czasopismo społeczno-polityczne wydawane w latach 1947–1957 i 1990-1991
 "Po prostu" – pierwszy w Polsce dyskusyjny klub filmowy, obecnie nieistniejący
 "Po prostu. Tygodnik Kutno-Łęczyca" – tygodnik powiatu kutnowskiego
 Po prostu – polski zespół punkrockowy
 Po prostu – grupa poetycka
 Po prostu – album muzyczny zespołu Osjan
 Po prostu – program publicystyczno-reporterski Tomasza Sekielskiego nadawany w TVP1

Zobacz też:
 „Poprostu” – czasopismo społeczno-polityczne wydawane w latach 1935–1936